Le mot « fait » est employé pour composer les locutions :
Fait par opposition aux valeurs (voir Distinction fait-valeur) ;
 Fait, quelque chose qui est vraiment arrivé ;
Faits divers ;
Fait juridique ;
Fait social ;
Fait majoritaire ;
Fait du prince.

Patronyme 

 Philippe Fait (1969-), homme politique français.